Прамот () — тайская фамилия. Известные носители:

 Прамот, Кыкрит (1911—1995) — государственный деятель Таиланда, премьер-министр в 1975-1976 годах.
 Прамот, Сени (1905—1997) — государственный и политический деятель Таиланда, трижды занимал пост премьер-министра.